Натуральне число 408
 408 рік до нашої ери
 408 рік нашої ери